Saluzzo ima više značenja:
 Saluzzo, Asti
 Saluzzo, Cuneo